Tati steht für:
 (14621) Tati, Asteroid
 Tati (Sprache), verschiedene nordwestiranische Dialekte
 Tati (Fluss), Fluss in Botswana

Tati ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Tati (1907–1982), französischer Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Jean-Baptiste Tati Loutard (1938–2009), kongolesischer Schriftsteller und Politiker